Catafalque: Carl Jung and the End of Humanity (en español Catafalque. Carl Jung y el fin de la humanidad) es una obra de 2018 del filósofo británico Peter Kingsley.

Sinopsis 
Catafalque ofrece una nueva lectura del psiquiatra y psicólogo C. G. Jung como místico, gnóstico y profeta de nuestro tiempo.

Este libro introduce una gran reimaginación de Jung y su obra desde la publicación del Libro rojo en 2009, así como una evaluación seria escrita por un erudito clásico que comprende los antiguos fundamentos gnósticos, herméticos y alquímicos de su pensamiento tan bien como el propio Jung. Al mismo tiempo, cuenta la historia olvidada de la relación de Jung con el gran erudito sufí Henry Corbin y con la tradición sufí persa.

La extraña realidad del Libro Rojo, o Libro Nuevo, como lo denominó Carl Jung, yace próxima al corazón de Catafalque. Con meticuloso detalle, Peter Kingsley descubre su gran secreto, oculto a plena vista y, como por arte de magia, no reconocido aún por todos aquellos que no han podido comprender este misterioso y cautivador texto.

Pero la dura verdad de quién fue Jung y lo que hizo es solo una pequeña parte de lo que revela este libro. También expone toda la extensión de ese gran río de tradición esotérica que se remonta a los inicios de nuestra civilización. Revela las sorprendentes realidades detrás de la filosofía, la literatura, la poesía y la profecía occidentales, tanto antiguas como modernas.

En resumen, Peter Kingsley nos muestra no solo quién fue Carl Jung, sino también quiénes somos nosotros en Occidente. Más allá de una biografía espiritual, Catafalque tiene la clave para comprender por qué nuestra cultura occidental está muriendo. Y muestra el camino para descubrir lo que debemos hacer en estos tiempos de gran crisis.

Véase también 
 Filosofía antigua, misterios y magia
 En los oscuros lugares del saber
 Realidad

Referencias

Bibliografía 
 

Obras de Peter Kingsley